O Esporte Clube Atlético Carioca é uma agremiação esportiva da cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Em 2016, profissionaliza-se e filia-se à FERJ. Atualmente disputa a Série C do Campeonato Carioca

História 

Antes mesmo de se chamar EC Atlético Carioca o CAC teve dois nomes diferentes. Em 2006 quando o CAC foi fundado por Maicon Villela atual presidente junto com a empresa Itália Produzione do empresário Italiano Nicola Guidotii,a associação se chamava São Gonçalo Futebol Clube ainda como time amador. Em 2009 Maicon Villela decidiu traçar novos caminhos, e mudou mais uma vez o nome do clube para Gonçalense futebol clube que ficou até 2011, com a participação na Ferj de outra agremiação com o mesmo nome Maicon Villela decidiu sair da cidade de São Gonçalo e foi para os campos do Aterro do Flamengo. Dessa vez o jovem empresário registrou todas as marcas antes mesmo de começar o projeto, após todos os documentos em mãos nascia em 21 de Dezembro de 2012 que em pouco tempo caía nas graças dos torcedores o Atlético-RJ. Com várias competições fora do Rio de Janeiro o Atlético era mais conhecido em outros estados do que no seu próprio território. Filiado a liga gonçalense de desportos, em 2017 o Atlético-RJ foi indicado a se tornar clube profissional no quadro da série C da Federação de futebol do estado do Rio de Janeiro, foi uma conquista muito grande comemorada por muitos torcedores e atletas. Hoje o centro de treinamento do CAC fica dentro do Clube Mauá em São Gonçalo, mas a diretoria sonha em breve conquistar o seu próprio CT. O principal objetivo do CAC é chegar a uma competição nacional até 2020. O clube estreou na 4° divisão do Campeonato Carioca de Futebol em 2018. A estreia foi fraca e terminou em 13°colocado, disputando novamente a 4° divisão em 2019.

Esquema de Manipulação de Resultados 

De acordo com matéria exibida no Esporte Espetacular no dia 26 de janeiro de 2020, os presidentes do Atlético Carioca, Maicon Villela, e do CF São José, Adílson Faria, estão envolvidos em um esquema de manipulação de resultados na 4° divisão de 2019. Os dois presidentes foram suspensos da FERJ e devem ser banidos do esporte. Tanto o Esporte Clube Atlético Carioca e o Clube de Futebol São José, como clubes associativos, também estão suspensos e não podem participar de competições da FERJ.

Mudança de nome 

Com o objetivo de desvincular a imagem passada pelo esquema de manipulação de resultado. O clube tentou realizar a fusão e passar a adotar o nome de Porto da Pedra Futebol Clube. A equipe na prática se tornaria um clube fênix do Porto da Pedra Futebol Clube original, campeão do Campeonato Citadino de São Gonçalo de 1973 e que se transformou na Unidos do Porto da Pedra e que foi tecnicamente extinto na década de 1970. A mudança de nome ainda não foi oficializada pela FERJ. Com a eleição da nova diretoria ficou decidido, no entanto, que o clube irá utilizar a partir de 2021 o nome de Sporting Club Metropolitano.

Símbolos

Escudo

Estatísticas

Participações

Grandes jogadores 
  Jóbson
  Túlio Maravilha
  Acosta

Ligações externas 
 

Esporte de São Gonçalo (Rio de Janeiro)
Clubes de futebol fundados em 2012
Fundações no Rio de Janeiro em 2012